Conn-Selmer, Inc. () — американская корпорация, занимающаяся производством духовых, ударных, струнных музыкальных инструментов и принадлежностей к ним. Корпорация Conn-Selmer, Inc. является дочерним предприятием корпорации Steinway Musical Instruments, Inc.

Положение на мировом рынке 

Корпорация Conn-Selmer, Inc. является крупнейшим в Соединённых Штатах Америки производителем духовых и ударных инструментов, предназначенных для профессионалов, любителей и студентов. Корпорация также является эксклюзивным дистрибьютором профессиональных медных и деревянных духовых инструментов компании Selmer (Paris) на территории Северной Америки и дистрибьютором саксофонов Yanagisawa на территории США.
Миссия корпорации заключается в том, чтобы являться наиболее предпочитаемым поставщиком музыкальных инструментов во всех странах мира, предлагая первоклассную продукцию и удовлетворяя потребности клиентов.

Производственные мощности. Товарные знаки 
Корпорация Conn-Selmer изготавливает инструменты на заводах, размещённых в г.Элкхарт, штат Индиана, городах Кливленд и Истлейк, штат Огайо, г. Монро, штат Северная Каролина, г. Лагранж, штат Иллинойс. Корпорация также сотрудничает с обширной сетью поставщиков из разных стран мира.

Компания распространяет свою продукцию под целым рядом известных товарных знаков.

Подразделение Leblanc, Inc., приобретённое компанией в 2004 году, выпускает и распространяет духовые инструменты Leblanc, Holton, Noblet, Vito. Для учащихся, студентов и любителей создана специальная бюджетная серия духовых инструментов Prelude.

Полномочные дистрибьюторы на территории России и Белоруссии 
Эксклюзивными полномочными дистрибьюторами корпорации Conn-Selmer, Inc. на территории Российской Федерации являются компании Лютнер Спб, Тон-Лайн и Музыкальный Арсенал, на территории Белоруссии — компания Муза.

Культурно-просветительская и образовательная деятельность 
Conn-Selmer Institute — учебное подразделение корпорации — предлагает директорам оркестров возможность непрерывного обучения управлению ансамблем и оркестром, совершенствованию инструментальной базы и развитию лидерских навыков. Семинары, программы дистанционного обучения и обучающие материалы компании Conn-Selmer поддерживают профессиональных преподавателей, учреждения системы образования, а также студентов. Благодаря этому музыка и обучение игре на музыкальных инструментах сохраняют свою ценность для всех сторон, вовлеченных в образовательный процесс.

educators.conn-selmer.com — официальный Интернет-ресурс Conn-Selmer, на котором представлена полезная информация для преподавателей и руководителей музыкальных учебных заведений. Здесть можно скачать красочные таблицы с аппликатурой для духовых инструментов, этюды для духовых инструментов, ознакомиться с копиями исторически значимых изданий и т. д.

keynotesmagazine.com — официальный Интернет-журнал Conn-Selmer. В нём представлены статьи американских преподавателей, посвящённые методике обучения игре на духовых инструментах. Информация интересна современным преподавателям, владеющим английским языком и желающим расширять свои опыт и углублять знания в области преподавания.

Спонсорская деятельность 
Корпорация Conn-Selmer является партнёром Высшей лиги Международного чемпионата маршевых оркестров Drum Corps International и партнёром маршевого оркестра Blue Devils Drum and Bugle Corps из г. Конкорд (штат Калифорния). Этот оркестр на протяжении последних 29 лет входит в пятёрку сильнейших военных оркестров Высшей лиги Международного чемпионата маршевых оркестров Drum Corps International, является многократным победителем различных чемпионатов. С октября 2009 года оркестр использует в своих выступлениях исключительно духовые инструменты серии King Ultimate Marching Brass, которая производится подразделением King Musical Instruments корпорации Conn-Selmer, Inc.

Спонсорская деятельность на территории России и Белоруссии 
Корпорация Conn-Selmer, Inc. мотивирует своих региональных дистрибьюторов оказывать помощь конкурсам исполнителей на духовых и ударных музыкальных инструментах, а также учреждениям системы музыкального образования и культуры.

Ссылки 

 

Компании по алфавиту
Производители музыкальных инструментов США
Производители ударных музыкальных инструментов